Alfons VII. Kastilský, zvaný Císař (španělsky Alfonso VII el Emperador; 1. března 1105, Caldas de Reyes – 21. srpna 1157, Santa Elena) byl králem Leónu a Kastílie a hrabětem barcelonským. Syn královny Urracy Kastilské a hraběte Raimonda Burgundského. Byl prvním králem leonským z burgundské dynastie. Po smrti svého otce roku 1108 zdědil titul krále Galicie (jako Alfons IV.)

Alfonsova přezdívka koření v titulu, který si sám udělil: Galicie, León a Kastilie se totiž sjednotily pod jednou korunou (tzv. Leonské impérium) a tak mohl obnovit starou imperiální myšlenku Alfonse III. a Alfonse VI. a vyhlásit svůj nárok na univerzální vládu nad křesťanskými státy poloostrova. 26. května 1135 korunován jako Imperator totius Hispaniae („Císař vší Hispánie“) v leónské katedrále, a mezi jinými obdržel i titul hrabě barcelonský po svém švagrovi Ramónu Berenguerovi. Sjednocení celého poloostrova pod svou vládou se mu ale nepodařilo dosáhnout, naopak, během jeho vlády vznikl další nezávislý stát: Portugalsko (1139/1143).

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Burgundsko-ivrejská dynastie
Alfonso 07
Alfonso 07
Alfons 07
Katoličtí panovníci
Křesťané druhé křížové výpravy
Účastníci reconquisty
Pohřbení v katedrále v Toledu
Alfonso 07
Narození 1. března
Alfonso 07
Úmrtí 21. srpna
Muži